Oyama, Ōyama u Ohyama puede referirse a:

 Oyama, un actor masculino que interpreta papeles femeninos en Kabuki;
 Monte Ōyama, una montaña en Japón;
 Oyama, una ciudad en la prefectura de Tochigi Japón;
 Ōyama, un pueblo desaparecido en la prefectura de Ōita, Japón;
 Oyama, un pueblo en la prefectura de Shizuoka, Japón;
 Oyama, un pueblo en Columbia Británica, Canadá;
 Ōyama Iwao, mariscal de campo japonés;
 Masutatsu Ōyama, maestro de karate.